Miejscowości w USA:
 Grimesland – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt
Gminy w USA:
 Grimesland (ang. Grimesland Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Pitt